Chaniewicze (rejon grodzieński)
 Chaniewicze (rejon świsłocki)